Zkratka UUU nebo Uuu může znamenat:

Letectví 
 UUU – IATA kód letiště v Manumu (Papua Nová Guinea)

Chemie 
 unununium (Uuu) – předchozí název chemického prvku dnes známého jako roentgenium (Rg)

Genetika 
 UUU – kodón tvořený třemi uracily pro esenciální aminokyselinu fenylalanin